Burttdavya nyasica är en måreväxtart som beskrevs av Hoyle. Burttdavya nyasica ingår i släktet Burttdavya och familjen måreväxter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Måreväxter
nyasica